Sliver:
 Sliver — песня американской гранж-группы Nirvana.
 Sliver: The Best of the Box — сборник, охватывающий всю историю группы Nirvana.
 Щепка (фильм) () — американский эротический триллер 1993 года, снятый по одноимённому роману.